В Бразилії нараховується 62 національні парки, якими керує Національна система природоохоронних територій (, SNUC), що також керує природоохоронними територіями з іншим статусом.

Література 
 Борисов В. А., Белоусова Л. С., Винокуров А. А. «Охраняемые природные территории мира.» Национальные парки, заповедники, резерваты: Справочник. — М.: Агропромиздат, 1985. — С. 214 — 219.
 Pádua M. T. J. «Parques nacionais e reservas equivalentes.» — Brasilia, 1975.

Посилання 
 Parques nacionais Programa Ambiental
 Ministério do Meio Ambiente
 National Parks Brazil 

 
Національні парки
Бразилія